Christgau’s Record Guide может означать:

 «Christgau’s Record Guide: Rock Albums of the Seventies» — музыкальный справочник Роберта Кристгау.
 «Christgau’s Record Guide: The ’80s» — вторая книга, справочник о музыке 80-х.

См. также 
 «Christgau’s Consumer Guide: Albums of the ’90s» — третья книга, справочник о музыке 90-х.